Мину́фия (Эль-Мину́фия) () — мухафаза в Арабской Республике Египет. Административный центр — город Шибин-эль-Ком. Расположена на севере страны, на юге дельты Нила, к югу от мухафазы Гарбия и к северу от мухафазы Каир.

Население 
По данным на январь 2011 года население Минуфии составляет около 3 580 000 человек. Преобладает сельское население (по состоянию на 2008 год число сельских жителей — 2 685 027 человек). Средний рост населения в год составляет 1,53 %.

Административное деление 
Мухафаза состоит из 9 административных центров, 10 городов и 69 сельских местных общин, к которым относятся 315 деревень и 898 мелких поселений.
Центры и города мухафазы:
 Кувейсина
 Шибин-эль-Ком
 Ашмун
 Багур
 Биркет-эс-Саб
 Минуф
 Сирс-эль-Лайяна
 Тала
 Эш-Шухада

Экономика 
Основным сектором экономики является сельское хозяйство.

Высшее образование 
 Университет Минуфии (основан в 1970-х, 19 факультетов)

Известные жители, уроженцы 
 Хосни Мубарак — президент Египта с 1981-го по 2011-й год
 Анвар Садат — президент Египта с 1971-го года по 1980-й
 Собхи, Седки (род. 1955) — министр обороны Египта (с 2014).
 Камаль аль-Ганзури — премьер-министр Египта с января 1996 года по октябрь 1999-го, а также — с 24 ноября 2011 года
 Абд ар-Рахман Шаркауи (1921—1987) — писатель, поэт, драматург, редактор, общественный деятель.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт (на арабском языке)
 

Мухафазы Египта